Porte des Morts peut désigner :

 Porte des Morts, élément d'architecture d'une église.
 Porte des Morts, un détroit du lac Michigan.

Homonymie